Алекса́ндр Матвийчу́к: Матвийчук, Александр Александрович (род. 1984) — украинский бегун-марафонец.
 Матвийчук, Александр Николаевич (род. 1975) — украинский хоккеист.